Abbans ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:
 Abbans-Dessous
 Abbans-Dessus

Abbans ist der Familienname folgender Personen:
 Claude François Jouffroy d’Abbans (1751–1832), französischer Ingenieur und erster Erfinder des Dampfschiffs